Соревнования по прыжкам с трамплина среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 27 февраля.

Олимпийская чемпионка 2018 года Марен Лундбю впервые стала чемпионкой мира. Ранее выше 4-го места в личном первенстве на чемпионатах мира ей подниматься не удавалось.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019